Aleksander Niedziński – polski oficer, jeden z kierowników polskiego wywiadu na Wschód w dwudziestoleciu międzywojennym 
 Mieczysław Niedziński (1917–1948) – polski oficer, uczestnik polskiej wojny obronnej we wrześniu 1939, konspiracji niepodległościowej w trakcie II wojny światowej oraz powojennego podziemia antykomunistycznego
 Stanisław Niedziński (ur. 1944) – polski duchowny adwentystyczny
 Sylwester Niedziński – polski działacz sportowy, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego (1984-1988)
 Tomasz Niedziński – polski prawnik, dr hab.